Występy w europejskich pucharach węgierskiego klubu piłkarskiego Budapest Honvéd FC.

Wykaz spotkań pucharowych

1956–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 

 

Budapest Honvéd FC
Węgierskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach